Biose steht für

 ein Disaccharid, Zweifachzucker, ein Kohlenhydrat, das aus zwei Monosaccharid-Bausteinen besteht
 Glycolaldehyd, den einfachsten Zucker.